
ЗИФ:

Люди 
 Бе́рта Ла́заревна Зиф (род. 1947) — советский и российский прозаик, поэт, сценарист, фотохудожник.
 Баязитова Зифа Гаязовна (род. 1951) — артистка Сибайского театра драмы, народная артистка Республики Башкортостан.

СССР 
 «Земля и фабрика» — советское государственно-акционерное издательское общество 1920-х годов.
 
 ЗИФ — название футбольного клуба «Зенит» из Пензы в 1930–1936 годах.

Техника 
 В советское время продукции завода «Арсенал» или разработки КБ «Арсенал» присваивали обозначение или индекс ЗИФ:
 ЗИФ-5 — марка лодочных подвесных моторов.
 ЗИФ-11 — снайперские бронебойные ружья калибра 14,5 мм.
 ЗИФ-25 — 100-мм казематная пушка образца 1948 года.
 ЗИФ-26 — 85-мм казематная пушка образца 1948 года.
 ЗИФ-31 — 57-мм спаренная зенитная корабельная артустановка, состоявшая на вооружении ВМФ СССР.
 ЗИФ-55 — марка советских компрессорных установок с двигателем ЗИЛ-120.
 ЗИФ-74 — корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм.
 ЗИФ-75 — универсальная счетверённая корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм.
 ЗИФ-77 — марка советского мотовелосипеда Пензенского мотовелозавода имени Фрунзе с двигателем Д6 
 ЗИФ-91 — опытный образец одноствольной корабельной артиллерийской установки калибра 100 мм.
 ЗИФ-121 — пусковая установка корабельного комплекса радиоэлектронного подавления ПК-2.

История 
 Зиф — библейский исторический термин и имя собственное:
 два одноименных древних города в Иудее.
 часть Иудейской пустыни.
 библейский персонаж, один из четырёх сыновей Иегаллелела.

Промышленность 
 ЗИФ — золотоизвлекательная фабрика.